Король Артур () — персонаж кельтской мифологии и рыцарских романов, легендарный вождь, объединивший Англию под своей властью; главный персонаж литературного цикла «Артуриана», части «Бретонского цикла» ().

Произведения
 Король Артур (фильм) — фильм США-Ирландии 2004 года.
 Меч короля Артура — фильм США 2017 года.
 Король Артур (серия романов) — серия романов Теренса Хэнбери Уайта, в оригинале «Король былого и грядущего».
 Король Артур (опера) — опера Эрнеста Шоссона в трёх актах на его собственное либретто.
 Король Артур (Пёрселл) — семиопера Генри Пёрселла в пяти актах (Z628).
Сага о короле Артуре - серия романов Бернарда Корнуэлла, в оригинале "Сага о военачальнике"

 King Arthur: The Role-playing Wargame — стратегическая видеоигра.
  — мультсериал США 1992—1993 годов.

Примечания